es una palabra japonesa que literalmente significa "paso". Se refiere a un paso de montaña o similares caminos sinuosos, que pueden ser encontrados en las montañas de Japón o países de Europa. 

Instalando una serie de curvas en los caminos empinados o con grandes barrancos que proveen acceso a y desde las grandes elevaciones de las montañas se esperaba que fuese un método de seguridad para prevenir que los viajeros llegaran a velocidades inestables o crearan un desgaste en los vehículos asociados a estas. Es de todos modos irónico que estos pasos se hayan vuelto populares por corredores callejeros y entusiastas de los motores en las últimas dos décadas, proporcionando así un peligroso y por lo tanto un reto en competiciones nocturnas, que no son desconocidas.

Carreras 
Existen 4 tipos de carreras tōge.

El Gato y el Ratón - Muerte Súbita 

El coche gana si el espacio entre ellos se incrementa considerablemente, mientras que el coche perseguidor gana si adelanta al coche líder. Si alguno de los coches se cae o choca, el otro gana la carrera.

Esto es típicamente un formato de muerte súbita. En la segunda fase, la carrera se suele ejecutar con las posiciones intercambiadas. Una vez más, el coche debe alejarse del perseguidor de manera significativa, o el seguidor debe adelantar, para ganar y evitar que se ejecute nuevamente.

Este método es mayormente usado cuando el camino es tan angosto que no permite fácilmente el adelantamiento, pero si el coche de alguna forma es adelantado, automáticamente pierde.

Hacia Arriba 
Si el camino es suficientemente ancho, este es el método a usar. En vez del comienzo líder y perseguidor, los coches se alinean lado a lado. Si hay una desventaja en potencia, debe hacerse un comienzo de precalentamiento antes de la primera curva. Quienquiera este al frente al final de la pista Tōge, gana la carrera.

Batalla Aleatoria 

Un reto que se comunica a través del uso de las luces de emergencia. Entonces, de acuerdo a la carretera, el uso de uno de los 2 tipos antes de la batalla.

Contra el tiempo o Batalla Fantasma 

Una competición en el que se mide el tiempo en que demora cada coche en llegar desde la partida a la meta. El oponente intenta batir el tiempo del otro oponente. No hay corredores que compitan al mismo tiempo.

Malentendidos 
Partiendo de este aumento de la popularidad, el término ha sido pirateado y mal utilizado por los entusiastas (a menudo de forma incorrecta como un verbo) para describir erróneamente casi cualquier evento que involucra las carreras callejeras, incluso cuando no hay pasos de montaña involucrados.

Otro error común es la asociación de Drift con touge, lo que implica a veces que las palabras comparten una definición común. Mientras que drift se considera un estilo o forma de conducir, Touge no tiene necesariamente una relación vinculante para deportes automovilísticos. Drifting puede ser usado en la touge para evitar el "cazador" siga la misma línea. Por ejemplo, si había un "cazador" y se fuera a drift el líder, se libra del 60 por ciento de las líneas posibles caza, que obliga al cazador escoger las líneas más lentas que se puede predecir. También al hacer esto se puede hacer que el frene para no chocar contra el coche frente que hace drift, lo que podría causar complicaciones debido a complicaciones cuando las rpm son altas y de tracción y todas las demás variables a considerar en la desaceleración en una esquina.

El Tōge en formato "Contra el Tiempo" podría ser un subgrupo del Rally Tarmac. Con el Rally Monte Carlo y el Tour de Corse demostrando el paralelo, separados solo por el patrimonio cultural.

Tōge en los medios y en la ficción 
 El juego Need for Speed: Carbon tiene el "Duelo de Cañón", el cual es en todos los aspectos una carrera de tōge, excepto en las carreras de descenso y el sistema de puntos, denominada "Persecución del Cañón".

 Los mangas japoneses Initial D y MF Ghost, que también fueron llevadas al anime, se centran en este tipo de carreras.

 El juego de 2006 The Fast and the Furious donde la mitad del juego se desarrolla en pasos similares de montaña como los que se muestran en la película spin-off del juego, The Fast and the Furious: Tokyo Drift, perteneciente a la franquicia de películas The Fast and the Furious.

Véase también 
 Pasos de montaña más altos del mundo

Palabras y frases en japonés
Montañismo